Zichy Ödön, gróf (1811–1894), császári és király kamarás, belső titkos tanácsos, műgyűjtő, főrendiházi tag. 
Zichy Ödön, gróf (1809–1848), udvarhű politikus, nagybirtokos, akit hazaárulás vádjával végeztek ki.